Jurion steht für:

 Jurion, Produktsparte des Verlages Wolters Kluwer, siehe Wolters Kluwer #Jurion

Jurion ist der Familienname folgender Personen:

 Jef Jurion (eigentlich Armand Joseph Jurion; * 1937), belgischer Fußballspieler und -trainer 
 Vendelin Jurion (1806–1892), luxemburgischer Jurist und Politiker